Зорянский сельский совет () — входит в состав
Томаковского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
пос. Заря.

Населённые пункты совета 
 
 пос. Заря 
 пос. Маяк 
 пос. Прогресс

Примечания